Talasjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Talasjärvi (sjö i Lappland), 
 Talasjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Talasjärvi (sjö i Norra Savolax), 
 Talasjärvi (sjö i Norra Karelen), 
 Talasjärvi (sjö i Mellersta Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar